Волковысское сражение произошло  — а на южном фланге Отечественной войны. В ходе него войска Шварценберга нанесли поражение русскому корпусу Остен-Сакена, но прекратили преследование армии Чичагова, позволив тому перерезать путь наполеоновской армии на Березине.

К югу от основного створа вторжения французской армии летом 1812 года друг другу противостояли 3-я армия Тормасова и сводная армия Шварценберга, состоявшая из XII австрийского и VII французского (набранного из саксонцев) корпусов. В сентябре 3-я армия объединилась с подошедшей Дунайской армией Чичагова. Объединённая армия под командованием Чичагова получила численное превосходство и с боями вытеснила войска Шварценберга за Западный Буг. Вскоре Чичагов получил приказ двигаться на Минск. Его армия выступила на Слоним, арьергардом у Бреста расположился укреплённый корпус Остен-Сакена. Шварценберг пересёк Западный Буг, XII корпус двинулся за Чичаговым в направлении Слонима, выставив заслоном против Сакена VII корпус Ренье. Армии двигались на северо-восток, Сакен несколько раз атаковал Ренье. В ноябре штаб VII корпуса расположился в Волковыске.

В ночь на  под метелью Волковыск атаковали колонны корпуса Сакена, чем застали саксонцев врасплох. Город был быстро захвачен, обоз и канцелярия штаба Ренье достались русским. Саксонцы контратаковали, весь следующий день продолжались бои за Волковыск, бо́льшая его часть сгорела после бомбардировок. 16 ноября Сакен ударил во фланг саксонцам, но в полдень прибыли подкрепления от Шварценберга. Получив известие о сражении, тот остановил свой корпус в Слониме и отправил часть подразделений к Волковыску. 3000 кавалеристов под командованием Франца Фрелиха ударили в тыл русским, захватив обоз и госпиталь в Изабелине. Сакен начал отступление на юго-запад, в сторону Гнезно и Свислочи.

VII корпус приступил к продолжительному преследованию русских. Корпус Сакена с арьергардными боями отступил в Брест, а затем на Волынь, потеряв в итоге до 10 000 человек. Шварценберг оставил преследование Чичагова и вскоре отвёл оба корпуса к польской границе. Армия Чичагова захватила мост через Березину в Борисове, но не сумела помешать остаткам наполеоновской армии переправиться севернее города.

Волковысскому сражению посвящён один из залов Волковысского военно-исторического музея.

Литература 
 
 Тарас А. Е. 1812 - Трагедия Беларуси.

Ссылки 
 Сражение под Волковыском. Вечерний Гродно.

Сражения по алфавиту
Сражения Отечественной войны 1812 года
Сражения в Белоруссии
Ноябрь 1812 года
Сражения Австро-Венгрии
Сражения Саксонии